La Scuba Diving Association (SDA) est une organisation de plongée sous-marine internationale.

Formations 
Les niveaux des plongeurs loisirs sont les suivants:
 Open Water Diver,
 Advanced Diver,
 Medic + Oxygen
 Rescue Diver,
 Master Scuba Diver

et les formations professionnelles sont:
 Divemaster, 
 Assistant Instructor,
 Open Water Scuba Instructor,
 Master Instructor,
 Assistant Instructor Trainer,
 Course Director.

Voir aussi
 Plongée sous-marine
 Liste des associations et fédérations de plongée

Fédération de plongée